Харцер — фамилия. Известные носители:
 Харцер, Вальтер (1912—1982) — оберфюрер СС, кавалер Рыцарского креста Железного креста.
 Харцер, Йенс (род. 1972) — немецкий актёр театра, кино и телевидения.

См. также 
 Харцер